Ultraviolet (engl. für ultraviolett) steht für:

 Ultraviolet (Fernsehserie), britische Miniserie aus dem Jahr 1998
 Ultraviolet (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller aus dem Jahr 2006
 Ultraviolet – Im Tal des Todes, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1992
 Ultraviolettstrahlung (UV-Licht), elektromagnetische Strahlung

UltraViolet steht für:
 UltraViolet, Videorechte-Locker für eine Cloud-basierte Speicherung und Wiedergabe mit DRM

Ultra Violet steht für:
 Isabelle Collin Dufresne (Künstlername Ultra Violet; 1935–2014), eine französisch-amerikanische Künstlerin und Autorin